Регбийный клуб «Металлург» — спортивный клуб по регби, основанный в Новокузнецке в 1967 году под названием «СМИ» (Сибирский металлургический институт). Команда клуба выступает в чемпионате России по регби. Титульный спонсор — «Кузнецкие Ферросплавы». Выступает на муниципальном стадионе «Регби» (вместимость — 2000 зрителей; адрес — Новокузнецк, ул. Ленина, 103).

Прежние названия 
 1967—1990 — СМИ (Сибирский металлургический институт)
 1991—1995 — «Луч»-СМИ
 1997—1998 — «Новокузнецк»
 1999—2001 — «Регби»
 2002—2003 — «Смена»
 2004—2013 — «Новокузнецк»
 с 2014 — «Металлург»

История 
В 1967 году заведующий кафедрой физвоспитания СМИ Борис Николаевич Корнев организовал из студентов второго курса первую в Новокузнецке команду по регби, которая регулярно участвовала в студенческих соревнованиях в 1970-х годах.

В 1981 году «СМИ Буревестник» выступал в первой лиге Чемпионата СССР, а в 1983 году команда дебютировала в высшей лиге Чемпионата СССР.

В разные годы тренерами команды были:
 Александр Дробышев (выпускник Металлургического факультета)
 Сергей Большаков (выпускник Экономического факультета)
 Станислав Сахрай (выпускник Строительного факультета)
 Николай Турков (преподаватель Кафедры физвоспитания)
 Владимир Нефедов (преподаватель Кафедры физвоспитания)
 Валерий Забелов (преподаватель Кафедры физвоспитания)

В первом розыгрыше чемпионата России по регби, состоявшемся в 1992 году, команда завоевала бронзовые медали.

В 2000-е годы команда регулярно принимала участие в Суперлиге чемпионата России по регби. За команду выступали воспитанники красноярской регбийной школы и иностранные игроки, в основном из Грузии. Руководство клуба обращалось в Союз регбистов России с просьбой увеличить лимит иностранных игроков, что позволило бы команде выступать в высшем дивизионе чемпионата.

В 2008 году клуб выступал под названием «Новокузнецк» на предварительном этапе Чемпионат России в зоне «Восток» и, заняв второе место, получил право на участие в полуфинале Кубка России. В шестёрке сильнейших команда сумела по одному разу обыграть фаворитов первенства из Красноярска и Монино, но выйти в плей-офф чемпионата России ей не удалось.

В сезоне 2009 года новокузнецкие регбисты одержали единственную победу — над РК «Империя» — и заняли шестое место.

В 2010 году клуб также занял 6-е место, уступив в матче за 5-е место пензенским регбистам.

В 2011 году команда попала в плей-офф, где заняла 4 место.

В 2014 году клуб был переименован в «Металлург».

В 2018 году в структуре клуба появилась женская команда «Металлург». С момента создания её главными тренерами являются Константин Сычугов и Александр Грязев, капитаном – Дарья Нелюбина. Женский «Металлург» выступает в чемпионате Федеральной регбийной лиги по регби-7, является серебряным призёром чемпионата ФРЛ 2018 года и победителем чемпионата ФРЛ 2019 года. В том же году команду «Металлург» возглавил известный игрок «Красного Яра» Владимир Негодин.

В 2021 году было объявлено о реконструкции стадиона «Регби» (впервые со времен постройки), временно команда будет играть на футбольном стадионе «Металлург».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России (1992)

Выступления по годам 

 1980 — 16 место из 22 (Первая лига)
 1981-82 — ???
 1983 — 16 место из 16 (переходный турнир)
 1984 — 14(?) место из 16 (переходный турнир)
 1985 — матчи за 17-24 места (Первая лига)
 1986-87 — ???
 1988 — 16 место из 16 (переходный турнир)
 1989 — 17 место из 24 (Первая лига)
 1990 — 14 место из 15
 1991 — 10 место из 13
 1992 — 3 место из 9
 1993 — 5 место из 10
 1994 — 5 место из 8
 1995 — 8(?) место из 10
 1996 — ???
 1997 — 5 место из 15
 1998 — 5 место из 16
 1999 — 6 место из 11
 2000 — 5 место из 6
 2001 — 5 место из 7
 2002 — ???
 2003 — 6 место из 15
 2004 — 6 место из 6
 2005 — 6 место из 6
 2006 — 6 место из 7
 2007 — 5 место из 8
 2008 — 5 место из 6
 2009 — 6 место из 6
 2010 — 6 место из 8
 2011 — 4 место из 8
 2012 — 8 место из 10
 2013 — 7 место из 10
 2014 — 5 место из 8
 2015 — 4 место из 10
 2016 — 5 место из 8
 2017 — 5 место из 12
 2018 — 6 место из 12
 2019 — 6 место из 8
 2020/2021 – 4 место из 10

Текущий состав 
Сезон 2019 (информация актуальна на 11.08.2019)

Известные игроки 

 Сергей Беленков
 Азамат Битиев
 Егор Зыков
 Иннокентий Зыков
 Виктор Кононов
 Азат Мусин
 Евгений Проненко
 Денис Симпликевич
 Герман Силенко
 Владимир Суслов
 Никита Чурашов
 Валерий Цнобиладзе
 Григорий Цнобиладзе
 Богдан Федотко

См. также 
 Металлург (хоккейный клуб, Новокузнецк)
 Металлург (футбольный клуб, Новокузнецк)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РК «Металлург»
 на Портале единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
 
 Металлург на Регбийной лиге

Регбийные клубы России
РК «Металлург»
Сибирский индустриальный университет